

Радзе — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства
 Радзе — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства